Центр здорового питания и общения «Джаганнат» (на латинице Jagannath) — вегетарианская сеть ресторанов и магазинов в России, основанная в 2000 году. В Москве в данный момент функционирует семь вегетарианских ресторанов, в каждом из которых также есть магазин здорового питания, а также один отдельный магазин в Крылатском. В Великом Новгороде при магазине есть также небольшое кафе. В других городах России (Томске, Новосибирске и Сочи) ресторанов нет: есть только магазины.

История 
Название ресторана происходит от имени божества Джаганнатха.

Сеть «Джаганнат» основана в 2000 году, первый ресторан был открыл в Москве на Кузнецком Мосту 15 августа. Является старейшим вегетарианским рестораном Москвы . В её создании участвовал шеф-повар Юрий Аистов, помогавший создать ассортимент ресторанов. Он является дядей совладельца сети — Георгия Аистова. Известно, что последний принял вайшнавизм в США в 1989 году, а спустя семь лет вернулся в Россию. Георгий Аистов также является организатором других проектов, связанных с ведической культурой, в частности, фестиваля «Vedalife», который проходит в Санкт-Петербурге и Москве.

В Москве третьим кафе сети стал «Джаганнат», расположенный по адресу ул. Земляной вал, 24/30 (рядом с метро Курская). Он открылся 25 февраля 2011 года, спустя три недели после открытия второго ресторана рядом с метро Новослободская 4 февраля. 24 сентября 2013 года был открыт «Джаганнат» на Маросейке, ставший четвёртым. 1 июля 2014 года открылся пятый ресторан в Москве, расположенный на Тверской улице, а в начале 2017 года появился ещё один, расположенный на Проспекте мира. Седьмым «Джаганнатом» в Москве стал магазин в Крылатском, открывшийся 6 марта 2017 года. В конце месяца был открыт восьмой ресторан на Пролетарской, который затем был закрыт и 17 мая 2019 года перемещён ближе к метро Белорусская.

В Санкт-Петербурге «Джаганнат» был открыт 28 февраля 2014 года, в его составе работали магазин и небольшое кафе-чайная. Во время ковид - ограничений  петербургский филиал был закрыт.

2 июля 2021 года, на фоне введения системы QR-кодов, необходимых для входа в московские заведения питания, был закрыт первый филиал на Кузнецком мосту. По словам «Джаганната», это произошло из-за разногласий с арендодателем. Однако в том же месяце он снова открылся.

Ассортимент 
В московских ресторанах подаются исключительно вегетарианские блюда, не содержащие рыбы и животного мяса. При этом ассортимент блюд достаточно широкий, включает в себя закуски, салаты, супы, десерты, а среди основных блюд также представлены вегетарианские аналоги мясных блюд без его содержания, в частности, вегетарианские пельмени и наггетсы из тофу. Также в меню присутствуют блюда для веганов. Продукты для приготовления блюд поставляются из различных частей света, в частности, специи из Индии и Таиланда, тофу закупают в Европе, также некоторые продукты привозят из Мексики. В ресторанах сети бесплатно распространяется журнал «Vegetarian».

В кафе Санкт-Петербурга также предлагается вегетарианское меню, однако в уменьшенном объёме. Также в меню присутствуют завтраки и бизнес-ланчи из трёх блюд.

В сети «Джаганнат» существует система лояльности: по карте «Vegetarian» предоставляется скидка на все блюда в ресторане в размере 10 %, а в магазинах — 5 %. Помимо этого, в ресторане предоставляется скидка всем посетителям в размере 30 % за час до закрытия.

Отзывы и критика 
Отмечено, что «Джаганнат» стал первым заведением в Москве, где вегетарианство было преподнесено с такой позиции, что это стало интересным для посетителей, скептически относившихся к здоровой пище. Также отмечены недорогие цены на блюда при здоровом питании. Однако существуют и противоположные мнения, заключающиеся в том, что цены в «Джаганнате» завышены в три раза. Некоторые посетители считают, что в ресторанах чересчур навязчиво развита религиозная составляющая.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сети «Джаганнат»

Сети ресторанов России